Выглазов — фамилия; имеет женскую форму Выглазова.
 Выглазов, Григорий Исаевич (1919—1942) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Выглазов, Никита Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь».